|-
| 32401 - ||  || 31 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32402 - ||  || 20 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32403 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32404 - || 2000 RN || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32405 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32406 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32407 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32408 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32409 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32410 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32411 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32412 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32413 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32414 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32415 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32416 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32417 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32418 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32419 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32420 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32421 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32422 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32423 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32424 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32425 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32426 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32427 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32428 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32429 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32430 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32431 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32432 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32433 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32434 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32435 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32436 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32437 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32438 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32439 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32440 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32441 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32442 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32443 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32444 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32445 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32446 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32447 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32448 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32449 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32450 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32451 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32452 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32453 Kanamishogo ||  || 26 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 32454 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32455 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32456 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32457 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32458 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32459 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32460 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32461 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32462 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32463 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32464 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32465 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32466 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32467 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32468 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32469 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 32470 - ||  || 23 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32471 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32472 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32473 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32474 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32475 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32476 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32477 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32478 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32479 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32480 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32481 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32482 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32483 - ||  || 19 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32484 - ||  || 4 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32485 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32486 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32487 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32488 - ||  || 5 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32489 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32490 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32491 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32492 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32493 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32494 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32495 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32496 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32497 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32498 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32499 - ||  || 19 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 32500 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-